Villa Juárez ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Villa Juárez (Aguascalientes)
 Villa Juárez (Nayarit)
 Villa Juárez (San Luis Potosí)
 Villa Juárez (Sonora)